Робе́р Будзински́ (; род. 21 мая 1940, Калонн-Рикуар) — французский футболист польского происхождения, защитник. По завершении игровой карьеры — спортивный директор.

Выступал за клубы «Ланс» и «Нант», а также национальную сборную Франции. Двукратный чемпион Франции и обладатель Суперкубка Франции.

Клубная карьера 
Родился 21 мая 1940 года в городе Калонн-Рикуар. Воспитанник юношеских команд футбольных клубов «Бетюн» и «Ошель».

В профессиональном футболе дебютировал в 1958 году выступлениями за клуб «Ланс», в котором провел пять сезонов, приняв участие в 134 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Ланса», был основным игроком защиты команды.

В 1963 году перешёл в клуб «Нант», за который отыграл 6 сезонов. Играя в составе «Нанта» также выходил на поле в основном составе команды. В составе «Нанта» дважды становился чемпионом Франции, и один раз обладателем Суперкубка Франции. Завершил профессиональную карьеру в 1969 году.

Карьера за сборную 
В 1965 году дебютировал за сборную Франции. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провел в форме главной команды страны 11 матчей.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1966 в Англии.

Достижения 
 «Нант»
 Обладатель Суперкубка Франции: 1965
 Чемпион Франции (2): 1964/65, 1965/66

Примечания

Ссылки 
 Profile, stats and pictures
 Profile, stats and pictures
 Статистика за сборную

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Футбольные тренеры Франции
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Нант»